Gambiranom (Baturetno)
 Gambiranom (Kismantoro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing